Irrlicht (album), een album van Klaus Schulze
 Irrlicht Engine